White Salmon, rivière du nord-ouest des États-Unis.
 White Salmon, localité dans l’État de Washington aux États-Unis.